Coltellaccio, pianta acquatica
 Coltellaccio, tipo di vela
 Coltellaccio,  (termine viareggino) indica i bivalvi della specie Solen marginatus, volgarmente conosciuti come cannolicchio o cappalunga